Look at Me (canção de Geri Halliwell)
 Look at Me (canção de XXXTentacion)

Desambiguação